Con Friday Night Lights puede estar refiriéndose a:

Friday Nights Lights, película de 2004 basada en el libro homónimo.
Friday Nights Lights, serie de televisión de la NBC, basada en la película y en el libro.